Сезон 1960/61 стал для «Манчестер Юнайтед» 59-м сезоном в Футбольной лиге и 16-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

Как и в предыдущем сезоне, «Юнайтед» занял 7-е место в чемпионате. Лучшим бомбардиром команды в сезоне стал Бобби Чарльтон, забивший 21 гол.

В этом сезоне «Юнайтед» впервые сыграл в новом турнире — Кубке Футбольной лиги.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1960/61 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1960/1961
Манчестер Юнайтед